Bonnie (Illinois)
Bonnie Lock-Woodsetter North — na Flórida
5947 Bonnie — asteroide

Desambiguações de topônimos